Карликовый мангуст () — вид млекопитающих из семейства мангустов (Herpestidae).

Описание 
Длина тела от 16 до 23 см, длина хвоста от 14 до 19 см, масса от 210 до 420 г. Половой диморфизм не выражен, самцы и самки одинаковой величины и имеют одинаковую окраску. Окраска короткого, мягкого меха варьирует от желтоватого до тёмно-коричневого цвета, встречаются также совершенно чёрные животные. У некоторых особей горло и грудь красноватого цвета. Когти передних лап длиной до 10 мм, задних лап — до 8 мм длиной. Уши маленькие, округлые.

Распространение 
Вид широко распространён на юго-востоке и юге Африки. Обычно встречается на высоте около 2000 м над уровнем моря. Сообщается, что это самый распространённый небольшой хищник в районах открытой лесистой местности или лесистой саванны, особенно там, где есть термитники, обнажённые скалы с расщелинами, или полые брёвна, которые можно использовать в качестве укрытия. Не встречается в очень засушливых районах. Почти полностью насекомоядный, хотя может охотиться на мелких позвоночных.

Образ жизни 
Животные живут в группах, активны днём. Ночью спят в норах под землёй, расщелинах скал, термитниках. В группе от 9 до 12 особей, иногда до 30. Количество самцов и самок примерно одинаково. Во главе группы находится старшая самка. Вторым по рангу в группе является самец-партнёр старшей самки. Часто только эти двое размножаются в группе.

Это территориальные животные. Площадь участка составляет от 0,30 до 1 км². Протяжённость кормового маршрута составляет около 1 км. Животные питаются в основном жуками и термитами, а также многоножками, пауками и мелкими позвоночными, такими как мелкие млекопитающие, гекконы, змеи, птицы и их яйца.

Продолжительность жизни составляет 10 лет у самцов и 14 лет у самок.

Серьёзных угроз для вида нет. Находится в нескольких охранных районах.

Примечания

Литература 
 J. S. Gilchrist, A. P. Jennings, G. Veron und P. Cavallini: Family Herpestidae (Mongooses). In: Don E. Wilson , Russell A. Mittermeier (Hrsg.): Handbook of the Mammals of the World. Volume 1: Carnivores. Lynx Edicions, 2009, ISBN 978-84-96553-49-1, S. 262-329.
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999, ISBN 0-8018-5789-9.

Животные, описанные в 1847 году
Мангустовые
Млекопитающие Африки